Леденево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Леденёво — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Леденево — деревня в Жуковском районе Брянской области.